Йоган Боскамп — нідерландський футбольний тренер.
 Боскамп Лясопольський, Кароль Боскамп (Боскамп Лясопольський, пол. (Karol) Boskamp Lasopolski)(? — †28 червня 1794) — дипломат короля Станіслава Августа Понятовського.